Генерал-фельдмаршал:

 Генерал-фельдмаршал — высшее воинское звание в сухопутных войсках немецкой и русской армий, аналог звания фельдмаршал во многих странах мира.
 Генерал-фельдмаршал — высшая военная должность в вооруженных силах Священной Римской империи. 
 Генерал-фельдмаршал — высший воинский чин в России с рубежа XVII—XVIII веков до 1917 года.